Сунду́к:
 Сундук — ящик с крышкой для хранения вещей.
 Сундук — гора на Камчатке.
 Сундук — гора на севере Красноярского края, между озёрами Гудке и Глубокое.
 Сундук — персонаж книг Терри Пратчетта.
 «Сундук» — советский мультфильм, снятый в 1986 году режиссёром Юлианом Калишером на студии ТО «Экран».
 «Сундук» — российский мультфильм, снятый в 2000 году режиссёром Сергеем Косицыным на студии «Союзмультфильм»
 Сундук — одна из карточных игр.

См. также 
 Сундук предков (фильм)
 Сундуки
 Сундуково
 Сундукян